Сухи Врх може бити:

 Сухи Врх (Моравске Топлице), насељено место у општини Моранске Топлице, Словенија
 Сухи Врх (Преваље), насељено место у општини Преваље, Словенија
 Сухи врх, планина у Словенији